Гомез Паласио има више значења:

 Гомез Паласио, насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Општина Гомез Паласио (Дуранго), општина у савезној држави Дуранго у Мексику
 Гомез Паласио (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гомез Паласио (Тринчерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику